Clam chowder, een soep
Chowder (animatieserie)